Francja:
 Hargarten-aux-Mines – gmina

Niemcy:
 Hargarten – dzielnica gminy Bodnegg w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ravensburg
 Hargarten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm